Die Abkürzung SMH kann für Folgendes stehen:

 Schnelle Medizinische Hilfe
 Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co. – eine ehemalige deutsche Bank
 Seiner Majestät Hilfskreuzer – Namensvorsatz bei Hilfskreuzern der Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg, siehe Seiner Majestät Schiff
  – im Netzjargon englisch für „Kopfschütteln“ als Ausdruck für Verwunderung, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#S
  / Schweizerische Gesellschaft für Mikroelektronik und Uhrenindustrie AG (SMH) – ursprünglicher Name der heutigen Swatch Group
  – eine neurobiologische Theorie, siehe Hypothese der somatischen Marker
 Sydney Morning Herald – eine australische Tageszeitung, siehe The Sydney Morning Herald
 SMH Verlag AG – Schweizer Verlag
 der IATA-Code für den Flughafen in Sapmanga (Papua-Neuguinea)

Abkürzung